Niemcy:
 Bunde – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Leer

Osoby:
 Armin Bunde – niemiecki fizyk
 Heinrich Bunde – niemiecki polityk